

Cinema 
 La fine del mondo (Waking Up the Town) – film del 1925 diretto da James Cruze
 La fine del mondo (La fin du monde) – film del 1931 diretto da Abel Gance
 La fine del mondo (The World, the Flesh and the Devil) – film del 1959 diretto da Ranald MacDougall
 La fine del mondo (The World's End) – film del 2013 diretto da Edgar Wright

Letteratura 
 La fine del mondo (La fin du monde) – romanzo di Camille Flammarion del 1894
 La fine del mondo – romanzo di Volt (Vincenzo Fani Ciotti) del 1921
 La fine del mondo  (Sekai no owari) – romanzo di Takehiko Fukunaga del 1959
 La fine del mondo. Contributo all'analisi delle apocalissi culturali – saggio di Ernesto de Martino del 1977

Musica 
 La fine del mondo – singolo di Gigi Sabani del 1989
 La fine del mondo – album dei Marsh Mallows del 2008
 La fine del mondo – singolo di Massimo Di Cataldo del 2012
 La fine del mondo – singolo di Gianna Nannini del 2012
 La fine del mondo – singolo dei Power Francers del 2012
 La fine del mondo – singolo dei Finley del 2012
 La fine del mondo – singolo di Gabry Ponte del 2014
 La fine del mondo – EP di Anastasio del 2018
 La fine del mondo – singolo di Anastasio del 2018

Radio 
 La fine del mondo – programma radiofonico in onda dal 2012 al 2014 su m2o

Teatro 
 La fine del mondo (Der Weltuntergang) – dramma teatrale di Jura Soyfer

Televisione 
 La fine del mondo (Doomed) – episodio della quarta stagione di Buffy l'ammazzavampiri
 La fine del mondo (World's End) – episodio della quinta stagione di Cold Case - Delitti irrisolti
 La fine del mondo (World's End) – episodio della decima stagione di CSI - Scena del crimine
 La fine del mondo (World's) – episodio della seconda stagione di Doctor Who
 La fine del mondo (The End of the World) – episodio della prima stagione di Doctor Who (nuova serie)
 La fine del mondo (At World's End) – episodio della seconda stagione di Greek - La confraternita
 La fine del mondo (Da Boom) – episodio della seconda stagione de I Griffin
 La fine del mondo (End of the World) – episodio di Kronos - Sfida al passato
 La fine del mondo (The End of the World) – episodio della terza stagione de La signora del West
 La fine del mondo (Untitled) – episodio della quarta stagione di Six Feet Under
 La fine del mondo (Ragnarok and Roll) – episodio di The Real Ghostbusters
 La fine del mondo (La fin du monde est pour Lundi) – episodio della seconda stagione di Titeuf

Pagine correlate 
Fine del mondo (disambigua)
A che ora è la fine del mondo? – album di Luciano Ligabue
A che ora è la fine del mondo? – brano, cover, di Luciano Ligabue di It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine) dei R.E.M.